Le terme pontois ou pontoise peut se référer à :

Personnes 
 Honoré Pontois (1837-1902), un magistrat et homme politique français.
 Noëlla Pontois (1943- ), une danseuse française.

Toponymie 
 Pontoise, commune française située en région Île-de-France sur la rive droite de l'Oise, à environ vingt-cinq kilomètres au nord-ouest de Paris.
 Pontoise-lès-Noyon, commune française située dans le département de l'Oise en région Hauts-de-France.
 Gare de Pontoise, une gare ferroviaire française de la ligne de Saint-Denis à Dieppe et de la ligne d'Achères à Pontoise, située sur le territoire de la commune de Pontoise dans le département du Val-d'Oise en région Île-de-France.
 Rivière De Pontois, cours d'eau de la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, dans la région administrative du Nord-du-Québec, de la province du Québec, au Canada.
 Lac Pontois, un plan d'eau de la ville de Sept-Îles, dans la MRC des Sept-Rivières, dans la région administrative de la Côte-Nord, de la province du Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: Nord: 50° 22' 08"; Ouest: -65° 42' 00".

Voir aussi 
 Pontoise (homonymie)